bitwa pod Lesienicami (1675), zwana też bitwą pod Lwowem
 bitwa pod Lwowem (1695)
 bitwa pod Lwowem (1914)

Zobacz też:
 bitwa o Lwów – lista bitew